Борлы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Борлы — село в Абайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Борлы — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Борлы — село в Джангельдинском районе Костанайской области.

См. также 
 Борли